Burthecourt est un village et une ancienne commune française de la Meurthe rattaché à Vic-sur-Seille en 1793. C’est aujourd’hui un écart de la commune de Salonnes en Moselle.

Géographie 
Burthecourt est un hameau situé sur la rive gauche de la Seille à 3 km au sud-ouest de Vic-sur-Seille.

Toponymie 
Du germanique Berthric ou Berterich.
 Butrecort (1165), Burthecort (1290), Burtrecourt sur Seille (1349), Burtecourt (1607), Burthecourt (1793), Burthécourt (1862).

Lieux-dit : écart ferme la Haute-Burthecourt et château à la Basse-Burthecourt.

Histoire 
La localité était prétendument plus considérable autrefois. Une patère romaine en terre rouge a été découverte parmi des tuiles à rebords et d’autres débris antiques. En 1594, Burthecourt fait partie de la prévôté d’Amance, bailliage de Nancy. Le village est ruiné par les bandes des Suédois aux XVII siècle. Il est cédé à la France en 1661 pour l’établissement de la route de Metz en Alsace. Un pont sur la Seille y est construit en 1753, la Lorraine y contribue pour moitié.

Burthecourt est une paroisse indépendante jusqu’à la Révolution, puis dépend de celle de Salonnes. Un registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures de cette paroisse existe aux archives départementales de la Moselle pour la période 1666-1792.

La commune éphémère de Burthecourt est rattaché brièvement à Vic-sur-Seille en 1793 sous le nom Vic et Burthecourt.

Le domaine de Burthecourt est construit entre 1812 et 1830 par Vivant-Pierre-Nicolas Thouvenel, commissaire aux poudres et salpêtres de Lorraine avant la Révolution, il a vraisemblablement acquis des biens nationaux provenant de l’ancien prieuré. Le château, composé de deux pavillons en saillie encadrant la façade, ses dépendances et les deux fermes situées à proximité présentent des caractéristiques stylistiques communes et apparaissent comme un projet de construction concerté. Ce sont des témoins importants de l’architecture du . En 1873, au moment de la création de la ligne de chemin de fer, le maréchal-comte Molitor, alors propriétaire du domaine, obtient une dérivation de la ligne en bordure du parc et la création d’une gare desservant Burthecourt. Le domaine est dévasté pendant la Première Guerre mondiale et les propriétaires dispersent leurs biens sans doute au début du  : les fermes sont vendues, le château acheté en 1929 par la Congrégation des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée qui le transforme en scolasticat. La gare, désaffectée en 1934, est vendue à des propriétaires privés. En 1952, ces derniers vendent à leur tour le château à la Congrégation du Sacré Cœur de Picpus qui y ouvre un collège privé, fermé en 1990. En 2003, le château est racheté par la communauté de communes du Saulnois.

Démographie

Lieux et monuments 
 chapelle, sur le domaine du château.
 domaine de Burthecourt : château, parc de 18 ha, étang. Château construit entre 1812 et 1830 en l’honneur de la fille unique du premier propriétaire, occupé par la famille jusqu’en 1870, après quoi le domaine a diverses affectations : un quartier général militaire, une caserne, un scolasticat pour des frères missionnaires. Le château est réquisitionné comme hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il redevient séminaire puis se voit transformé en collège privé jusqu’en 1990. Le domaine est racheté en 2003 par la communauté de communes du Saulnoy qui l’exploite une dizaine d’années. Depuis 2015, les nouveaux propriétaires le louent pour de l'événementiel.
 gare ferroviaire, désaffectée en 1934.

Notes et références 

Commune disparue au XIXe siècle